Les ports de Finlande permettent le transport de marchandises et de voyageurs.
Les tableaux ci-dessous décrivent l'activité des ports principaux de Finlande et leur évolution entre 2015 et 2019.

Marchandises

Ports côtiers

Ports du Saimaa

Passagers

Références

Liens externes 
 
 Association des ports de Finlande
 Loi maritime Merilaki (1994) (finlex.fi)

Articles connexes 
 Liste des îles du lac Päijänne

Liste en rapport avec la Finlande